Project Daedalus,  studio condotto dalla British Interplanetary Society negli anni 1973-78 per il progetto di una sonda spaziale per viaggi interstellari senza equipaggio.
 MIT Daedalus Project, progetto MIT/NASA per la realizzazione di un ultraleggero a pedali che ha ripetuto la trasvolata di Dedalo sull'Egeo 
 The Daedalus Project, progetto di ricerca sulla psicologia e la sociologia degli MMORPG, condotto da Nick Yee, del Palo Alto Research Center

Pagine correlate 
Daedalus
Dedalus
Deadalus
Dedalo (disambigua)